Suede, brit pop/rock együttes
Suede, az azonos nevű együttes albuma